Alistair Cooke, Brits-Amerikaans journalist
 Baden Cooke, Australisch wielrenner
 Deryck Cooke, Brits musicoloog
 James Cooke, Belgisch acteur, producent regisseur
 Kirsten Cooke, Brits actrice
 Nicole Cooke, Welshe wielrenster
 Sam Cooke, Amerikaanse gospel- en rhythm-&-blueszanger
 William Fothergill Cooke, Brits uitvinder op het gebied van telegrafie